Teigfarbe
 Teigfarben, die Farbe von Teig
 Altertümliche Bezeichnung für Pastellkreide
 Eine Lebensmittelfarbe zum Färben von Teig
 Eine teigiges Farbmittel der Drucktechnik, siehe Teigfarbe (Drucktechnik)